NDL steht für:
 National Diet Library, die japanische Nationale Parlamentsbibliothek
 Natriumdampflampe, eine Gasentladungslampe
 Neuere deutsche Literatur, ein Teilgebiet der Germanistik
 No Decompression Limit, die Nullzeit beim Tauchen
 Norddeutscher Lloyd, eine deutsche Reederei, die am 20. Februar 1857 von Hermann Henrich Meier und Eduard Crüsemann in Bremen gegründet wurde
 Notes Data Link Dateien, Verknüpfungen zu Datenbanken, Ansichten oder Dokumenten, siehe Lotus Notes#Notes Data Link (NDL)
 Flugplatz Ndélé (IATA-Code), zentralafrikanischer Flughafen

ndl steht für:
 neue deutsche literatur, zwischen 1952 und 2004 erschienene Literaturzeitschrift
 Ndolo (Sprache) (ISO-639-3-Code), Bantusprache in der Demokratischen Republik Kongo

ndl. steht für:
 niederländisch

Abkürzung